De lijst van acteurs en actrices uit The Hunger Games is een lijst met alle acteurs en actrices van alle vier de filmdelen.

Rolverdelingslijst

Hunger Games, The
De Hongerspelen